

Sciences et techniques

Biologie 
 La guigne est le fruit du guignier, autre nom du merisier.
 La guigne de côte est le fruit de la belladone, ou cette plante elle-même.

Culture et société

Cinéma 
 La Guigne est le nom du chat dans Mon beau-père et moi.
 La Guigne de Malec () est un film américain écrit et réalisé par Buster Keaton et Edward F. Cline, sorti en 1921.

Culture populaire 
 « S'en soucier comme d’une guigne » signifie « ne pas y attacher d’importance », par référence à la médiocrité du fruit.
 « Avoir la guigne » signifie « être malchanceux ». « Porter la guigne » signifie « porter malchance », « avoir le mauvais œil ». Au , on vit apparaître le nom « guignon » (la malchance). Celui-ci est en fait un dérivé du verbe « guigner », qui signifiait à la base « faire signe ». Il a ensuite pris le sens de « loucher » ou « regarder de côté ». Littéralement, il ne s’agissait donc que d’un banal problème de vue. Mais c’est la connotation maléfique du « mauvais œil » qui a donné à l’expression « porter la guigne » son sens actuel.

Littérature, théâtre et bande dessinée 
 La Guigne est un vaudeville d'Eugène Labiche, représenté pour la première fois en 1875.
 Le Porte-guigne () est une nouvelle humoristique de science-fiction de Mack Reynolds, parue en 1954.
 Louis la Guigne est une série de bande dessinée de style franco-belge écrite par Frank Giroud et dessinée par Jean-Paul Dethorey, dont la publication a débuté en 1982 dans le mensuel Circus et dont les éditions Glénat ont publié treize albums jusqu'en 1997.

Anthroponyme

Patronyme 

 Anne de Guigné (1911-1922), déclarée vénérable par le pape Jean-Paul II en 1990 ;
 Chrétien-Louis-Joseph de Guignes (1759-1845), un marchand et sinologue français ;
 Jean Guigné (1933-), réalisateur audiovisuel et homme politique français, membre du Parti socialiste, puis indépendant ;
 Joseph de Guignes (1721-1800), un orientaliste français.

Surnom 
 « La Guigne » est un surnom du cycliste Roger Pingeon (1940-2017).

Toponyme 

 la Guigne, une rivière du Calvados (France), affluent de rive gauche de l'Orne, arrosant notamment Vieux-la-Romaine (autrefois Aregenua) ;
 Guignes, anciennement Guignes-Rabutin, une commune de Seine-et-Marne (région Île-de-France, France).